Strzelectwo na 4. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – zawody dla sportowców-żołnierzy zorganizowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego, które odbyły się w indyjskim Hajdarabadzie w dniach 16 – 20 października 2007 roku podczas światowych igrzysk wojskowych.
Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Chin łącznie 14 (w tym 9 złote, 4 srebrne i 1 brązowy).

Zawody były równocześnie traktowane jako 42 Wojskowe Mistrzostwa Świata w strzelectwie

Harmonogram 

 Legenda

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło:

Zobacz też   

 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2007
Strzelectwo na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Wojskowe Igrzyska Sportowe